La Copa Bolivia fou una competició creada el 1976 i desapareguda el 2002, quan fou substituïda per la Copa Aerosur.

Historial

Referències 

Competicions futbolístiques a Bolívia